Herman Johannes den Hertog (schaker/politicus/componist), een Nederlands schaker, politicus en componist
 Herman Johannes den Hertog (chemicus), een Nederlands chemicus